Тип «Халланд» () — серия шведских эсминцев 1950-х годов. В 1951—1956 годах для КВМС Швеции были построены два корабля этого типа. В 1955 году было принято решение о строительстве ещё двух кораблей, но в 1958 году оно было отменено. Ещё два корабля этого типа были построены в 1955—1958 годах по слегка изменённому проекту для ВМС Колумбии. После проведённой в 1967 году модернизации, два шведских эсминца стали первыми после советских кораблями этого класса, вооружёнными противокорабельными ракетами. Помимо этого, в 1960-х годах корабли ещё неоднократно модернизировались. Сняты с вооружения оба шведских корабля были в 1982—1984 годах, колумбийские же прослужили немногим дольше — до 1984—1986 годов.

Представители

Литература 
 

Эскадренные миноносцы типа «Халланд»